Ranxerox – personaggio dei fumetti protagonista dell'omonima serie.
 Rank Xerox – azienda produttrice di fotocopiatrici